Elmenhorst kan syfta på följande platser:

Tyskland 

 Elmenhorst, Vorpommern, ort och kommun, Mecklenburg-Vorpommern, 
 Elmenhorst/Lichtenhagen, kommun, Mecklenburg-Vorpommern, 
 Elmenhorst, Stormarn, ort och kommun, Schleswig-Holstein, 
 Elmenhorst, Lauenburg, ort och kommun, Schleswig-Holstein,